Koszmarny Karolek – seria książek.
 Koszmarny Karolek – pierwsza książka z tej serii.
 Koszmarny Karolek – serial animowany.
 Koszmarny Karolek – film.